Tione (satélite)
Tione di Trento
Tione Watkins
Tione degli Abruzzi

Desambiguação